Ledyard peut désigner :

Toponymie 
 Ledyard, dans le Connecticut, aux États-Unis
 Ledyard, dans l'Iowa, aux États-Unis
 Ledyard, dans l'État de New York, aux États-Unis
 Ledyard Bridge, liant le New Hampshire et le Vermont, aux États-Unis

Patronymes 
 Grant Ledyard, joueur canadien professionnel retraité de hockey sur glace
  ( – ), avocat new-yorkais
 John Ledyard, explorateur américain, né à Groton dans le Connecticut.